Пырванов (Парванов) — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Пырванов, Георгий (1957) — президент Болгарии (2002—2012).
 Пырванов, Парван (1951) — болгарский самбист и дзюдоист.

 Пырванова, Зорка (1958) — болгарский историк.